Hôarne (Hoarn of Hoorn), plaats op Terschelling
Horne (Friesland), buurtschap in gemeente Leeuwarderadeel